Усть-Нера — посёлок городского типа на востоке Якутии.
 Усть-Нера — региональный аэропорт посёлка Усть-Нера Оймяконского улуса Якутии.